Кубок Латвії з футболу 2015–2016 — 74-й розіграш кубкового футбольного турніру в Латвії. Титул втретє поспіль здобула Єлгава.

1/64 фіналу 

1«Рінужі» відмовилась від участі у Кубку Латвії.
2«Супер Нова» відмовилась від участі у Кубку Латвії.

1/32 фіналу 

3«Марієнбург» 7 липня відмовились від участі у Кубку Латвії.
4«Огре» відмовились від участі у Кубку Латвії.

1/16 фіналу

1/8 фіналу 

Бабіте — за результатами жеребкування проходить далі.

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Латвії на soccerway 

2015—16
Латвія
Латвія